Canadian Helicopter Corporation
 SV CHC, een Nederlandse voetbalclub